José Luis Caballero ist der Name folgender Personen:
* José Luis Caballero (Sänger) (1922–2009), mexikanischer Sänger
 José Luis Caballero (Fußballspieler) (1955–2021), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 José Caballero